Ołeksandr Tarasenko (ur. 1978) – ukraiński piłkarz (obrońca).
 Ołeksandr Tarasenko (ur. 1985) – ukraiński piłkarz (napastnik).